Сиротка:

Населённые пункты 
 Сиротка — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Сиротка — село в Турковском районе Саратовской области.

Другое 
 Сиротка — прозвище государственного и военного деятеля Великого княжества Литовского.
 Сиротка — тигрица из коллекции Московского зоопарка конца 1930-х — 1950-х гг.

См. также 
 Сирота (значения)
 Сиротко